Капитан команды — главное лицо в составе спортивной команды:
 Капитан — капитан команды в футболе.
 Капитан — капитан команды в хоккее с шайбой.
 Капитан — капитан команды в баскетболе.
 Капитан — капитан команды в киберспорте.